Das Vier-Nationen-Turnier 2011 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 21. und 25. Januar in der chinesischen Stadt Chongqing statt.

Spielergebnisse 2011 

|}

|}

Weblinks 
 Women Four Nations Tournament (China) 2011

China
Viernationenturnier 2011
Sportveranstaltung in Chongqing